La Môme vert-de-gris fait référence à :

 La Môme vert-de-gris, roman policier britannique de Peter Cheyney ;
 La Môme vert-de-gris, film français de Bernard Borderie, adaptation du roman.